Lure hat folgende Bedeutungen:

 ein bronzezeitliches Blasinstrument, siehe Lure (Blasinstrument)
 eine Stadt in Frankreich, siehe Lure (Haute-Saône)
 ein französisches Arrondissement, siehe Arrondissement Lure
 ein ehemaliger Kanton in Frankreich, heute unterteilt in Kanton Lure-Nord und Kanton Lure-Sud
 ein Bergmassiv in der Provence, die Montagne de Lure
Luré steht für
 Luré, Gemeinde in Frankreich
Siehe auch:
Luren, Volk in Luristan